Лос Чичарос има више значења:

 Лос Чичарос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чичарос (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чичарос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Чичарос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику